Alexandre Calvez, né le , est un vidéaste web français.

Il atteint la notoriété en publiant des vidéos gaming sous le pseudonyme Zelvac, puis par la suite en publiant des vidéos crash test.

En janvier 2023, sa chaîne YouTube comptabilise plus de 1.2 million d'abonnés.

Biographie

Enfance et éducation 
Calvez naît à Lannion. Il étudie au lycée Saint-Charles de Saint-Brieuc et est diplômé d’un baccalauréat littéraire option art.

Carrière 
Il lance un blog en 2014.

Il commence le format crash test sur sa chaîne YouTube en juin 2016.

Il collabore avec la plateforme de tests culinaire américaine . Il participe à une chaîne collaborative (Palmcakes) coproduite par TF1. En 2017, il intègre Le Night Show, un talk-show diffusé sur Fun Radio pour régulièrement proposer des crash test inédits.

Gaming 
Avant de faire des vidéos crash-test, Calvez se fait connaître avec une chaîne YouTube gaming lancé en 2011, sous le pseudonyme Zelvac, représentant Calvez à l'envers avec une permutation du L et du V. Avant la suppression de cette chaîne YouTube (entre 2013 et 2014), elle comptabilisait plus de 400 000 abonnés.

Publication 

 2018 : 50 DIY pour toute la famille,

Notes et références

Liens externes 

Naissance en février 1994
Vidéaste web français